Сарпедон, Сарпедонт (, ):
 Сарпедон (старший) — сын Зевса и Европы, брат Миноса и Радаманта, царь ликийцев. Зевс даровал ему жизнь, продолжавшуюся 3 человеческих века. По этой версии он отождествлялся с другим Сарпедоном, по другим они считались разными лицами.
 Сарпедон (младший) — сын Зевса и Лаодамии, внук Беллерофонта, помогавший троянцам в Троянской войне и убитый Патроклом.
 Сарпедон (сын Посейдона) — сын Посейдона, фракиец, эпоним города Сарпедония; брат Полтиса, царя Эна (Айна) во Фракии. Убит Гераклом за наглость.
 Сарпедон — индо-парфянский царь, правивший в I веке.
 (2223) Сарпедон — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.

Имена греческого происхождения